Csehország
 Krhov, település a Blanskói járásban
 Krhov, település a Třebíči járásban